Il existe plusieurs châteaux de chaumont, parmi lesquels :
Château de Chaumont, Chaumont (Haute-Marne).
Château de Chaumont (Oyé) (Saône-et-Loire).
Château de Chaumont-la-Guiche (Saône-et-Loire).
Château de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher).
Château de Chaumont (Haute-Savoie).
Château de Chaumont (La Serre-Bussière-Vieille) (Creuse).